Scat kan avse:

 Scatsång – en sångteknik framförallt använd inom jazz
 Scat (kortspel) – ett kortspel
 Scatsex –  sexuell attraktion till avföring
 Scatkatt – en figur från Walt Disney Productions animerade film Aristocats.